Віктор Боніфас Окоч (,  23 грудня 2000, Нігерія) — нігерійський футболіст, форвард бельгійського клубу «Юніон Сент-Жилуаз».

Клубна кар'єра 
Свою футбольну кар'єру Віктор Боніфас починав у Нігерії у клубі «Реал Сапфір». Згодом він перебрався до Європи, де у березні 2019 року підписав контракт з норвезьким клубом «Буде-Глімт». Але вже за два тижні після підписання контракту Боніфас отримав травму зв'язок і було припущення, що футболіст вибув з гри до кінця 2019 року. Але вже у вересні того року Віктор Боніфас зміг повернутися до команди.

Кар'єра у збірній 
У 2019 році Віктор Боніфас отримав запрошення до юнацької збірної Нігерії (U-20) для участі у Кубку африканських націй (U-20) але травма не дозволила футболісту взяти участь у турнірі.

Досягнення 
Буде-Глімт

 Чемпіон Норвегії: 2020, 2021

Примітки

Посилання 
 Віктор Боніфас  на сайті «Буде-Глімт»
 
 

нігерійські футболісти
футболісти «Буде-Глімта»
футболісти «Юніона»
нігерійські футбольні легіонери
футбольні легіонери в Норвегії
футбольні легіонери в Бельгії